DLP steht für:

 Data Loss Prevention, behandelt auch Data Leak Prevention
 Demokratisch-Liberale Partei, siehe Liberaldemokratische Partei
 Digital Link Plus, Protokoll zum Datenaustausch zwischen Video-Geräten im Heimbereich der Loewe AG
 Digital Light Processing, Technik für Projektoren, HDTV-Fernseher und digitales Kino
 Dilauroylperoxid, chemische Substanz
 Diskretes-Logarithmus-Problem, Begriff aus der Zahlentheorie und Kryptographie, siehe Diskreter Logarithmus
 Disneyland Paris, Freizeitpark-Komplex östlich von Paris
 Dosis-Längen-Produkt, Maß für die Strahlendosis einer computertomographischen Untersuchung
 Dyslipoproteinämie, Fettstoffwechselstörung

DLP